Tano, izumrlo pleme porodice Kiowa-Tanoan koje je živjelo na području od Santa Fea do Goldena u Novom Meksiku, SAD.

Pripadnici plemena sami su sebe nazivali T'han-u-ge, od čega su indijanci Tiwa napravili naziv Taháno, koje se na koncu pretvorilo u Tano. Njihovo ime kasnije su jezikoslovci posudili da označe ime jezične porodice Tanoan (danas Kiowa-Tanoan). Indijanci plemena Tano bili su najsrodniji plemenu Tewa od kojih su se odvojili. Danas ih označavaju i imenom Southern Tewa /ili Južni Tewa/. Kada je 1540. Coronado prošao njihovom zemljom, ona je gotovo opustjela zbog napada Indijanaca iz plemena Teya. Njih danas poznajemo kao Hasinai. 1630. od njihovih mnogobrojnih gradova-puebala ostalo je samo pet.

Tijekom ustanka indijanaca iz plemena Pueblo od 1680. – 1696. gradovi Tanoa opustješe još više, jer se većina žitelja nakon 1694. preselila u Arizonu među indijance Hopi, miroljubivo pleme uzgajatelja kukuruza koji nose nadimak 'Miroljubivi' ('Peaceful'). Većinu ovih preživjelih u ranom 19. stoljeću istrijebile su boginje. Nešto potomaka moglo bi biti u pueblo-plemenu Santo Domingo. Pleme Hano iz rezervata Hopi u Arizoni potomci su  indijanaca Tewa koji su tamo našli utočište nakon ustanka Puebla koji se dogodio između 1680-1692.

Puebli (sela)

Najpoznatiji puebli [od šp. pueblo = selo) indijanaca Tano bili su Ciénega (u kojemu je bilo i Keresa, a nalazio se u dolini Rio Santa Fé, 12 kilometara jugozapadno od Santa Fea), zatim Pueblo Blanco, Pueblo Colorado, Pueblo de los Silos, Pueblo Largo, Galisteo i niz drugih.

Vanjske poveznice 
Tano Indian Tribe History

Tano
Indijanci, Novi Meksiko
Jugozapadni Indijanci
Pueblo Indijanci
Indijanska plemena